Золотой кубок КОНКАКАФ 2003 — 17-й (7-й в нынешнем формате) розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, проходивший с 12 по 27 июля 2003 года в США. 12 участников, разбитые на четыре группы по три страны, в однокруговом турнире разыгрывали выход в четвертьфиналы (по две лучших команды из каждой группы). Приглашёнными на турнир командами стали сборные Колумбии и Бразилии.

Отборочный турнир

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Вальтер Сентено
  Лэндон Донован

3 мяча
  Кака
  Харед Борхетти
  Брайан Макбрайд

Призы 
Лучший игрок
  Хесус Арельяно

Лучший вратарь
  Освальдо Санчес

Приз честной игры
 

Символическая сборная
 Вр —  Освальдо Санчес
 Зщ —  Карлос Кастро
 Зщ —  Майкон
 Зщ —  Рикардо Осорио
 Зщ —  Маурисио Райт
 Пз —  Вальтер Сентено
 Пз —  Рафаэль Гарсия
 Пз —  Джованни Эрнандес
 Нп —  Хесус Арельяно
 Нп —  Лэндон Донован
 Нп —  Кака

Запасные
 Вр —  Оделин Молина
 Зщ —  Бобби Конви
 Зщ —  Хайме Росалес
 Пз —  Диего
 Пз —  Фернандо Саласар
 Пз —  Теодор Уитмор

Статистика

Примечания

Ссылки 
 RSSSF 

2003
2003 год в футболе
Июль 2003 года
Международные соревнования по футболу в США
Международные соревнования по футболу в Мексике